Onderdistrict in Indonesië
 Kemiri (Tangerang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kemiri (Purworejo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kemiri (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Kemiri (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Gubug), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Kaloran), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Mojosongo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Sigaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Sumpiuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kemiri (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kemiri (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kemiri (Jayakerta), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Kemiri, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java